USS North Carolina ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos y uno de la Armada de los Estados Confederados, nombrados en honor al estado Carolina del Norte.

 El primer , fue uno de los nueve navío de línea de 74 cañones autorizado por el Congreso de los Estados Unidos en 1816 y vendido en 1867.
 El segundo , fue un crucero acorazado de clase Tennessee, que escoltó tropas durante la Primera Guerra Mundial, y fue renombrado Charlotte.
 El tercer , fue un acorazado de clase South Dakota puesto en grada, pero cancelado antes de su botadura.
 El cuarto , fue un acorazado, líder de la clase North Carolina, era apodado "Showboat" y participó en combate en la Segunda Guerra Mundial.
 El quinto , es un submarino nuclear de clase Virginia botado en el año 2007.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos